Seznam parků a zahrad v Paříži obsahuje všechny zelené plochy v Paříži kromě hřbitovů.

Statistika 
V květnu 2008 bylo v Paříži téměř 450 zelených ploch:
 2 lesoparky o celkové rozloze 1841 ha, což je 17,5% rozlohy města. Bois de Vincennes navíc v sobě obsahuje Arboretum de l'école du Breuil, tropickou zahradu a Parc floral de Paris a v Bois de Boulogne jsou Parc de Bagatelle, Jardin d'acclimatation, Jardin des serres d'Auteuil a Jardin du Pré-Catelan.
 16 parků o rozloze 203 ha (36,7% všech zelených ploch, bez lesoparků)
 137 veřejných zahrad s plochou 207 ha (37,4%)
 274 náměstí s parkovou úpravou na ploše 120 ha (21,7%)
 dále se k veřejným parkům počítá 8 promenád, 4 esplanády, 4 mails (ulice s parkovou úpravou, určená především pro pěší), 2 aleje, 1 hřiště, 1 vinice a 1 kruhový objezd o celkové rozloze 23 ha (4,2%)

Mimo lesoparků je největší zelenou plochou v Paříži Parc de la Villette (55 ha). Nejmenším parkem je Jardin Alice-Saunier-Seïté (80 m2).

Parky v jednotlivých obvodech

Lesoparky

Parky

Zahrady

Náměstí-Square 
Square znamená ve francouzštině malé náměstí upravené jako veřejný park.

Ostatní

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Seznam parků a zahrad na stránkách města Paříže
  Parky a zahrady na stránkách města Paříže
  Stránky věnované pařížským parkům

Paříž
Paříž
 
Parky a zahrady